Jõgisalu est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1922-2014), écrivain pour enfant estonien
 (1976-2011), rapper estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien